Frithjof Schuon - um mestre espiritual, metafísico, e filósofo.
Frithjof Olsen - um ginasta norueguês.
Desambiguação